Dieser Artikel behandelt die Jugoslawische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

Jugoslawien hatte in der 1. Runde ein Freilos und zog in die entscheidende 2. Runde ein. Dort setzte man sich nach drei Siegen und einer Niederlage auf Grund des besseren Torverhältnisses gegenüber Italien durch und qualifizierte sich somit für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau.

1. Runde

2. Runde 
Spielergebnisse

Abschlusstabelle

|}

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Durch zwei Siege in der Vorrunde gegen Finnland und Costa Rica sowie einem Unentschieden gegen den Irak zog Jugoslawien in das Viertelfinale ein. Dort errang man einen Sieg gegen Algerien, dem man im Halbfinale eine Niederlage gegen die Tschechoslowakei folgen ließ. Im Spiel um Platz 3 unterlag man dem Gastgeber Sowjetunion, was Jugoslawien den vierten Platz in diesem Turnier einbrachte.

Vorrunde (Gruppe D) 

|}

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Jugoslawien
Jugoslawische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980